Le sigle ou acronyme ARPA peut désigner :
 en français
 la revue de poésie arpa,
 Alsace Recherche et Production d'Appareils domestiques, concepteur-fabricant français de tables de cuisson induction et radiantes
 en anglais
 l’ancien nom de la DARPA (), l'agence du département de la Défense des États-Unis chargé des nouvelles technologies militaires.
 ARPA-E  ( Advanced Research Projects Agency-Energy), une agence américaine chargée des nouvelles technologies énergétiques.
  (en français Aide de pointage de radar automatique)
 .arpa (), un domaine de premier niveau sur internet ;
 en italien
  ou Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement, une agence italienne ;

Le nom Arpa peut désigner :
 l'Arpa, une rivière en Arménie.
 Yvan Arpa, designer suisse de montres.